

Населені пункти та їхні частини
 Поможани — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Поможани — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поможани — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Поможани — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Поможани — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Поможани — колонія в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки